Хабибулло Назаров (; 15 августа 1907, Бухарский эмират — 25 января 1978, Душанбе) — таджикский советский ,  и . Государственный и общественный деятель. Министр юстиции Таджикской ССР (1952—1959), председатель Верховного суда Таджикской ССР (1959—1962).

Биография 
В кишлаке Туда Гиссарского района. Сын крестьянина-бедняка. В детстве, батрачил, был пастухом. После революции избирался председателем комбеда, работал секретарём и заместителем председателя сельсовета, секретарём комсомольской организации и председателем сельскохозяйственного коллектива.

Посещал курсы по борьбе с неграмотностью и вечернюю школу. С 1938 по 1941 год учился во Всесоюзном юридическом заочном институте, в 1950 году окончил Московский юридический институт.

В органах юстиции и судов начал работать с 1933 года. С 1935 года — в органах юстиции, был народным судьей, районным прокурором, членом Военного трибунала Таджикской кавалерийской дивизии.

С 1941 по 1945 год был членом Верховного суда Таджикской ССР. С 1945 по 1952 года — заместитель министра юстиции Таджикской ССР. С 1952 по 1959 год занимал пост министра юстиции Таджикской ССР. С 1959 по 1962 год — Председатель Верховного Суда Таджикской ССР.

Избрался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР.

Скончался 25 января 1978 года, похоронен на Центральном кладбище Душанбе.

Творчество 
Член Союза писателей Таджикистана (1958).

Автор сборников стихов «За мир» (1956), «Свободное перо» (на русском языке, 1960), «Вечное счастье» (1962 и др.

В 1958 году журнал «Sharqi Surkh» опубликовал его рассказ «В поисках Карим-Девона», который впоследствии был переведен и издан на русском, немецком и узбекском языках, что принесло автору известность.

В 1965 году были опубликованы его рассказы «Юлдаш-Командир» о Юлдаше Сахибназарове и «Ало и Таргел». Романы Х. Назарова «Мирзо Ризо» и «Пост 144» свидетельствуют о его высоком творческом потенциале. В 1971 году (в соавторстве с Икроми) написал комический роман «Приключения Сафармахсума».

Автор исторических книг и произведений для детей.

Лучшие работы Х. Назарова были собраны и опубликованы в двухтомнике «Избранные сочинения» (1978—1980).

Он является автором сценария фильмов «Хабиб — повелитель змей» (в соавторстве с В. Максименковым), снятым в 1973 г. по его повести «Рыжик и Пятнашка» и «Осада» (в соавторстве с Д. Булгаковым, 1975), выпущенных студией «Таджикфильм».

Избранные произведения 
 «Приключения Сафара-Махсума» (в соавт. с Джалол Икрами, «Советский писатель» , 1974)
 «Сафар-Махсум в Бухаре»
 «Избранные сочинения» (1978—1980).

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени,
 орден «Знак Почёта» (дважды),
 орден Дружбы народов,
 медали СССР
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Примечания

Литература 
 Адибони Тоҷикистон (маълумотномаи мухтасари шарҳиҳолӣ)./Таҳия ва танзими Асрори Сомонӣ ва Маҷид Салим. — Душанбе, «Адиб», 2014, — с. 151—152 ISBN 978-99947-2-379-9
 В. М. Кожевникова. Литературный энциклопедический словарь. — Москва, Советская энциклопедия, 1987

Ссылки 
 Хабибулло Назаров
 Хабибулло Назаров

Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
Министры юстиции Таджикской ССР
Судьи верховных судов
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва
Таджикские писатели
Таджикские поэты
Детские писатели СССР
Детские писатели Таджикистана
Авторы исторических романов
Прокуроры Таджикистана
Депутаты сельских советов СССР
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР  4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва
Похороненные на Центральном кладбище (Душанбе)